Коджабашев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Коджабашев, Антон (род. 1959) — болгарский тяжелоатлет. 
 Коджабашев, Костадин (род. 1962) — болгарский дипломат.
 Коджабашев, Христо (1888—1981) — болгарский артист театра и кино.